Urla può riferirsi a diversi toponimi:
Urla, città dell'India nello stato del Chhattisgarh
Urla, città della Turchia nella provincia di Smirne